Raimondo Montecuccoli (1609-1680), hertog van Melfi, een Italiaans veldheer en ambassadeur in Oostenrijkse dienst
 Ernesto Montecuccoli (1582-1633), een Italiaans-Oostenrijks legeraanvoerder
 Leo von Caprivi oftewel Georg Leo Graf von Caprivi de Caprara de Montecuccoli (1831-1899), een Pruisisch militair en staatsman